Parc de la Garenne peut faire référence à :
 un parc public à Angers (Maine-et-Loire) ;
 un parc public à Étel (Morbihan) ;
 un parc public à Nérac (Lot-et-Garonne) ;
 un parc public à Vannes (Morbihan).
 un parc public à Villemomble (Seine-Saint-Denis).